Le qualificazioni del singolare maschile del Topshelf Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  João Sousa (qualificato)
  Paolo Lorenzi (ultimo turno, Lucky Loser)
  Adrian Mannarino (qualificato)
  Lukáš Lacko (qualificato)

  Julian Reister (ultimo turno) 
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno) 
  Evgenij Donskoj (primo turno) 
  Jürgen Zopp (ultimo turno)

Qualificati 

  João Sousa
  Mate Pavić

  Adrian Mannarino (primo turno) 
  Lukáš Lacko

Lucky loser 
  Paolo Lorenzi

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Topshelf Open 2014
ATP World Tour 2014